(1965- ), skieuse norvégienne,
 (?-2005), danseur norvégien,
Ole Hegge (1898–1994), skieur norvégien,
 (1940- ), journaliste norvégien,
 (1599–1629), érudit anglais.